Harting est un patronyme porté notamment par :

 Arcadi Mikhaïlovich Harting (1861 - ?), figure majeure de la police politique secrète russe, l'Okhrana
 Christoph Harting (né en 1990), athlète allemand, spécialiste du lancer du disque, frère cadet de Robert Harting ;
 James Edmund Harting (1841-1928), naturaliste et ornithologue anglais ;
 J. Harting (né et mort à des dates inconnues), joueur de football néerlandais, international indonésien ;
 Robert Harting (né en 1984), athlète allemand, spécialiste du lancer du disque, frère ainé de Christoph Harting.

Homonymie de patronyme